Do hlavního turnaje mužské dvouhry na UniCredit Czech Open 2013 nastoupilo celkem třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Florian Mayer.

Vítězem se potřetí stal pátý nasazený Radek Štěpánek, který ve finále zvítězil nad krajanem Jiřím Veselým po dvousetovém průběhu 6–4, 6–2.

Nasazení 

  Florian Mayer (2. kolo)
  Lukáš Rosol (čtvrtfinále)
  Jarkko Nieminen (1. kolo)
  Albert Montañés (čtvrtfinále)
  'Radek Štěpánek (vítěz)
  Albert Ramos (čtvrtfinále)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Jan Hájek (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 
 

Moneta Czech Open
Tenis v roce 2013
Tenis v Česku v roce 2013